Nukumanu bezeichnet

 eine zu Papua-Neuguinea gehörende Inselgruppe, siehe Nukumanu-Inseln
 eine Sprache der Polynesischen Sprachen, siehe Nukumanu (Sprache)